ICC je lahko:
 Internet Chess Club, v prevodu kot Internetno šahovsko društvo)
 Mednarodno kazensko sodišče (angleško International Criminal Court)

Glej tudi 

 tričrkovna kratica
 tričrkovne kratice od IAA do LŽŽ